Безымя́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Безымянная улица — улица в Гомеле.
 Безымянная улица — улица в Могилёве.

Казахстан 
 Безымянная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Безымянная улица — улица в Армавире.
 Безымянная улица — улица в Волгограде.
 Безымянная улица — улица в Калининграде.
 Безымянная улица — улица в Кировске Ленинградской области.
 Безымянная улица — улица в Новороссийске.
 Безымянная улица — улица в Омске.
 Безымянная улица — улица в Перми.
 Безымянная улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Безымянная улица — улица в Красносельском районе.
 Безымянная улица — прежнее название Арктической улицы.
 Безымянная улица — прежнее название Грузинской улицы.
 Безымянная улица — улица в посёлоке Песочном, Курортном районе.
 Безымянная улица — улица в Саратове.
 Безымянная улица — улица в городе Тюмени.
 Безымянная улица — улица в Улан-Удэ.
 Безымянная улица — улица в Хабаровске.
 Безымянная улица — улица в Челябинске.
 Безымянная улица — улица в Череповце.
 Безымянная улица — улица в Электрогорске.
 Безымянная улица — улица в Комсомольск-на-Амуре

См. также 
 Безымянный мост
 Безымянный переулок
 Безымянный проезд
 Улица Безымянная балка — улица в Ростове-на-Дону.